Das Reinert Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Versmold. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 3. bis 10. Juli 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fand vom 3. bis 4. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Versmold